Беенчиме-Салатинский кратер — импактный кратер в Якутии, в Булунском улусе на берегу реки Оленёк.

Кратер имеет примерно 8 км в диаметре. Его возраст, по разным оценкам, составляет 40 ± 20 миллионов лет (эоцен). Кратер находится на поверхности земли.

См. также 
 Список ударных кратеров России

Примечания 

Булунский улус
Ударные кратеры России
Рельеф Якутии
Эоцен